Демба́ Арма́нд Туре́ (; 31 декабря 1984, Дакар, Сенегал) — сенегальский футболист, нападающий.

Биография

Клубная карьера 
Переехал во Францию, когда Туре исполнилось 10 лет. Начал учиться в футбольном клубе «Олимпик Лион». Свой первый профессиональный контракт подписал в 18 лет и в течение 3 лет входил в состав главной команды клуба, но чаще играл за дубль. За время пребывания в Лионе дважды становился чемпионом Франции. Из-за очень высокой конкуренции не попадал в основу. Поэтому, когда в 2004 году появилась возможность, переехал в швейцарский «Грассхоппер», сразу принял предложения. В нём играл на протяжении двух с половиной лет. Позже его заметило киевское «Динамо», которое является постоянным участником еврокубков.

В апреле 2007 года «Динамо» арендовало Туре до конца сезона с правом выкупа контракта футболиста. В чемпионате Украины дебютировал 22 апреля 2007 года в матче «Динамо» — «Ворскла» (1:1). По итогам сезона 2006/07 «Динамо» стало чемпионом Украины, а Туре провёл всего 4 игры, «Динамо» не подписала игрока и он вернулся в «Грассхопперс». В ноябре 2007 года получил травму и выбыл на четыре месяца.

В январе 2009 года перешёл во французский клуб «Реймс».

Карьера в сборной 
Демба является кандидатом в сборную Сенегала, в октябре 2006 года приглашался для подготовки к отборочным матчам Кубка Африки 2008 года вместо травмированного форварда Мамаду Ньянга. Всего провёл 5 игр и забил 3 гола за сборную в 2007 году.

Примечания 

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Астра»
Игроки ФК «Аль-Оруба» Сур
Игроки ФК «Валлетта»
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Тарксьен Райнбоус»
Игроки ФК «Наксар Лайонс»